Die Bezirksliga Potsdam 1989/90 war die 38. Spielzeit der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten drittklassigen Bezirksliga Potsdam. Die Saison wurde durch die politischen Veränderungen in der DDR geprägt. Durch den Mauerfall am 9. November 1989 verloren die ersten Mannschaften Teile ihres Kaders, da die Spieler aus der DDR in die Bundesrepublik übersiedelten oder im nahegelegenen Berlin auch ohne Wohnungswechsel nun im Westteil der Stadt, nicht selten durch D-Mark alimentiert, ein neues sportliches Betätigungsfeld fanden. Mit Werder benannte sich im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungen die erste Betriebssportgemeinschaft schon während der laufenden Saison um.

Die BSG Chemie Premnitz wurde Bezirksmeister und nahm an der Aufstiegsrunde zur DDR-Liga teil, die sich mit der Saison 1990/91 in NOFV-Liga umbenannte. In dieser wurde der Aufstieg verpasst, indem sie in der Staffel 3 den fünften Platz belegten.

Nachdem die Bezirksfachausschüsse (BFA) Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam im Sommer 1990 den Fußball-Landesverband Brandenburg gründeten, wurde zur Folgesaison die Landesliga Brandenburg als höchste Spielklasse auf Landesebene installiert. Für diese qualifizierten sich die Mannschaften von Platz eins bis vier.

Durch den Abstieg von Motor Ludwigsfelde aus der DDR-Liga, musste die eigene zweite Mannschaft genau wie Einheit Werder und Aufbau Zehdenick in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln absteigen. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison Eintracht Alt Ruppin, SG Falkenrehde, die Zweitvertretung von Motor Süd Brandenburg, Lokomotive Seddin und Vorjahres-Absteiger Motor Teltow auf.



Abschlusstabelle 

|}

Namensänderung während der Saison
 BSG Einheit Werder ↔ Werderaner FC Viktoria 1920

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 238 Spielen kamen 43.662 Zuschauer (ø 183 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Heimkulisse (ø)
 5.250 (ø 350) BSG Motor Babelsberg
 Niedrigste Heimkulisse (ø)
 668 (ø 44) BSG Motor Ludwigsfelde II

Literatur

Weblinks 
 DDR-Bezirksliga Potsdam

Potsdam
Fußballsaison 1989/90